Лунга́н () — городской уезд городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян (КНР).

История 
Исторически эти места входили в состав уезда Пинъян. В 1981 году часть уезда Пинъян, находящаяся к югу от реки Аоцзян, была выделена в отдельный уезд Цаннань. Власти нового уезда занялись активным развитием территории, прилегающей к устью реки Аоцзян, и 25 сентября 2019 года она была выделена в городской уезд Лунган.

Административное деление 
В городском уезде Лунган нет административных единиц волостного уровня (посёлков, волостей или уличных комитетов).

Городские уезды Вэньчжоу